Mura – miasto we Hiszpanii
 Mura – miasto we Włoszech
 Mura – rzeka w Austrii, Słowenii i Chorwacji
 mura – strumień błotno-gruzowy
 Mura – japońskie słowo stosowane w zarządzaniu oznaczające nieregularność lub zmienność
 inna nazwa plemienia indiańskiego Pirahã